AAA (латинский алфавит; также Triple-A) может означать:
 AAA (мизинчиковая батарейка) — типоразмер батареек и аккумуляторов
 AAA — класс компьютерных игр
 AAA — японская музыкальная группа
  — компьютерная игра с открытым исходным кодом
 AAA — чипсет, разрабатывавшийся Commodore для компьютеров Amiga
  — код ISO 639-3 языка готуо
 AAA () — в компьютерной безопасности, описание процесса предоставления доступа и контроля над ним
 AAA () — британская благотворительная организация, занимающаяся защитой горилл и шимпанзе
 AAA () — американский музыкальный проект, созданный экс-гитаристом группы Blink-182
 AAA () — спортивный комплекс в Майами, штат Флорида, США, открытый в 1999 году
 AAA () — упразднённая австрийская авиакомпания, базировавшаяся в Инсбруке, столице Тироля
 AAA () — закон о регулировании сельского хозяйства
 AAA () — мексиканская организация проводящая шоу луча либре

См. также 
  — аббревиатура кириллицей